Йиржиков (), бывш. Георгсвальде () — город на северо-западе Чешской Республики, в районе Дечин Устецкого края.

Положение 
Йиржиков раскинулся в живописной долине, на Йиржиковском ручье, ранее называемый Ritterbach, на границе с Германией в месте так называемом Чешском Нидерланды.

Почтовый индекс города — 407 53. Город разделён на старый Йиржиков, новый Йиржиков, Лоучны и Филипов. На гербе города изображён Святой Георгий во время борьбы с драконом.

История 
Вероятно, город был основан между 1240 и 1300 годами, хотя первое письменное упоминание о нём относится только к 1346 году.

География 
Расположен в 5 км к северу от города Румбурк, непосредственно на границе с Германией, на высоте 368 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Устецкого края
Район Дечин